А́триум:
 Атриум — большое открытое пространство внутри здания или судна.
 «Атриум» — российский струнный квартет, основанный в 2000 году студентами Санкт-Петербургской консерватории.
 «Атриум» — русско-еврейский репертуарный театр в Чикаго, США.

См. также 
 Предсердие () — отдел сердца.